Танцевальное Евровидение 2008 стало вторым танцевальным конкурсом, организованным Европейским вещательным союзом (ЕВС).
 
Конкурс 2008 состоялся в Глазго, в Шотландском выставочном и конференционном центре (SECC), 6 сентября, а провела его, как и в 2007 году, телекомпания Великобритании BBC.

Основным изменением в правилах стало то, что для участия в конкурсе более не допускались профессиональные пары. Как минимум один из танцоров должен быть непрофессионалом. Таким образом, большую часть участников составили конкурсанты местных шоу «Танцы со звездами». Было введено и ещё одно большое изменение, которое заключалось в том, что пары должны выступать только с одним номером (продолжительность которого увеличена до двух минут) — в свободным стиле с национальным колоритом, — а не исполнять два танца, как на прошлом конкурсе.

 Список участников 

 Отказались от участия 
  — WDR показало низкие рейтинги шоу
  — Роза Лопес отказалась участвовать
  — плохие выступления

 Голосование 

 12 баллов 
Максимальные оценки в двенадцать баллов по каждой стране (на пару, которая получила большинство количества голосов) были распределены следующим образом:

 Результаты голосования без жюри 
 1  — 134 2  — 103 3  — 97 4  — 78 4  — 78 6  — 61 7  — 54 8 - 40 9  — 39 10  — 34 11  — 32 11  — 32 13  — 29 14  — 1'''

Нарушения правил 
Вопреки правилам Азербайджан и Греция выставили на конкурс полностью профессиональные пары. Согласно правилам конкурса, до него допускались пары, состоящие из профессионального танцора и непрофессионала, известного в другой области, помимо танцев.

Международное голосование и телетрансляция

Глашатаи 
Ниже дан список глашатаев в порядке объявления результатов:

  — Карин да Сильва
  — Марвин Вольф
  — Йенс Блауенфельд
  — Усния Махаррамова
  — Брайан Осмонд
  — Яана Пелконен(Представитель Финляндии на конкурсе песни «Евровидение 2007»)
  — Маркус ван Тейлинген
  — Одриус Гиржадас
  — Карол Смайли
  — Лариса Вербицкая
  — Рика Вагианни
  — Хелена Коэльо
  — Анна Попек
  — Юлия Окропиридзе

Комментаторы 

Участвующие страны
  — Анди Кнолл и Николь Бернс-Хансен (ORF 2)
  — Лейла Алиева и Мурад Рагимов (Ictimai TV))
  — Лен Гудман и Крейг Ревел Хорвуд (BBC One)
  — Мария Козакоу и Воула Санторинеу (ERT2)
  — Сиссе Фискер и Клаус Ларсен (DR1)
  — Майкл Флэтли и Брайан Редмонд (RTÉ One)
  — Аста Эйниките и Виргиниюс Высоцкас (LRT/LTV)
  — Люсиль Вернер и Кор ван де Строет (NPO 1)
  — Артур Орцех и Збигнев Засада (TVP2)
  — Изабель Ангелино и Альберто Родригес (RTP1)
  — Яна Чурикова и Станислав Попов (Первый канал)
  — Тимур Мирошниченко и Мирослав Кеба (NTU)
  — Йоханна Пирттилахти и Сирпа Суутари-Яаско (Yle TV2)
  — Давид Хеллениус и Тони Ирвинг (TV4)
Не участвующие страны
  — Леон Менкши (RTSH)
  — Феликс Хачатрян и Грачуи Утмазян (Армения 1)
  — Денис Курьян и Татьяна Бондарчук (Беларусь 1)
  — Деян Кукрич (BHT1)
  — Мелина Карагеоргина (PIK 2)
  — Ева Мария Йонсдоттир (RÚV)
  — Сандра Дэвиу (TVE2)
  — Эйлин Монтезин (TVM)
  — Миланка Расич (MRT 1)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 ESCKaz — Всё о Танцевальном Евровидении на русском языке

2008 год в Шотландии
2008 год в культуре и искусстве